Kasemaa ist der Familienname folgender Personen:

 Andrus Kasemaa (* 1984), estnischer Dichter
 Arno Kasemaa (1915–1999), estnischer Lehrer und Prosaist